Лома-Бланка () — муниципалитет на северо-западе Аргентины. Входит в состав провинции Ла-Риоха, в департамент Хенераль-Бельграно. По состоянию на 2001 год население Ломы-Бланки составляет 677 человек.

Лома-Бланка считается родиной известной аргентинской песни «Каминито».

Ссылки 

Населённые пункты Аргентины
Муниципалитеты Аргентины